II округ () је један од 23 округа Будимпеште.

Спољашње везе 
 II округ

Окрузи Будимпеште